Le  est un tournoi de  organisé par la  (WWF) organisé du  au . Il oppose 16 catcheurs de la WWF dans des combats à l'issue non déterminé à l'avance. Il est remporté par Bart Gunn qui bat Bradshaw.

Ce tournoi fait l'objet de critiques négative car la plupart de ces combats ne sont pas agréable à regarder. Cela s'explique par l'absence d'entraînement spécifique pour ce type de combat.

Contexte du tournoi 
En 1998, le catcheur Bradshaw a une conversation avec Vince Russo qui est alors le scénariste de la  (WWF). Bradshaw déclare qu'il pense pouvoir battre tous les catcheurs de la WWF dans un véritable combat de bar.

Après cela, Russo s'occupe de l'organisation d'un tournoi qui va devenir le  dont les participants sont des catcheurs de la WWF alors peu utilisés. Les participants sont :

 
 Bart Gunn
 Bob Holly
 Bradshaw
 
 Dan Severn
 Darren Drozdov
 Marc Mero
 Mark Canterbury
 Pierre
 
 Savio Vega
 Scorpio
 Steve Blackman
 Steve Williams
 

Les combats se disputent en trois rounds d'une minute chacun et chaque combattant doit porter des gants de boxe. À la fin de chaque round, le catcheur qui donne le plus de coups de poing ou qui met son adversaire au sol reçoit cinq points. La victoire ne peut s'obtenir que par KO ou décision. Les vainqueurs de chaque combats gagnent .

Parmi les participants, plusieurs ont pratiqué des sports de combat. Steve Williams et Dan Severn ont fait de la lutte au lycée et à l'université. Severn a d'ailleurs été remplaçant dans l'équipe olympique en 1984. Il est aussi le seul à avoir un palmarès en arts martiaux mixtes avec 25 victoires, 3 défaites et deux égalités et est le vainqueur du tournoi UFC - Ultimate Ultimate 1995. De plus, Marc Mero a fait de la boxe et Steve Blackman a lui pratiqué de nombreux arts martiaux durant son adolescence.

Dès le tout premier combat de ce tournoi, le public n'adhère pas au concept et chante des chants comme .

Notes et références

Notes

Références 

WWE
Catch en 1998